Дос Маријас има више значења:

 Дос Маријас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Маријас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дос Маријас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дос Маријас, Поза Рика (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Маријас (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Маријас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Маријас (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику